O Simas - romance regional naturalista de Pápi Júnior

Pessoas
 Anderson Simas Luciano
 Beto Simas
 Carlos Furtado de Simas
 Fernando Simas
 Hugo Simas
 João Inácio de Simas e Cunha
 João Inácio de Simas Cunha
 José Augusto de Simas Machado
 Luiz Antônio Simas
 Manuel Simas
 Manuel da Cunha Simas

Desambiguações de sobrenomes